Vernon kan syfta på:

 Vernon, Florida – en amerikansk dokumentär från 1981 gjord av Errol Morris

Personer

Förnamn
Vernon Coaker
Vernon Howell
Vernon P. Becker
Vernon Wayne Howell
Vernon Zaborowski

Efternamn
 Albert Vernon – en av svensk-belgiska bröder, musiker och orkesterledare
Frank Vernon – en av svensk-belgiska bröder, musiker och orkesterledare
George Vernon – en av svensk-belgiska bröder, musiker och orkesterledare

Fiktiva karaktärer
 Vernon Fenwick – i filmen Teenage Mutant Ninja Turtles (1987)
Vernon Dursley

Geografi

Frankrike 

 Vernon, Ardèche, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Vernon, Eure, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Vernon, Vienne, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Kanada 

 Vernon, British Columbia, ort, Regional District of North Okanagan,

Nya Zeeland 

 Vernon (berg), Marlborough,

USA 

 Vernon, Alabama, countyhuvudort, Lamar County, 
 Vernon (ort i USA, Florida), Washington County, 
 Vernon (ort i USA, Illinois), Marion County, 
 Vernon, Indiana, countyhuvudort, Jennings County, 
 Vernon, Texas, countyhuvudort, Wilbarger County, 
 Vernon (ort i USA, Michigan), Shiawassee County, 
 Vernon Valley (ort), New Jersey, Sussex County, 
 Vernon, New York, ort, Oneida County, 
 Vernon (ort i USA, Arizona), Apache County, 
 Vernon, Kalifornien, ort, Los Angeles County, 
 Vernon (ort i USA, Utah), Tooele County, 
Vernon, Connecticut
Vernon, Vermont

Se även
Vernon County, Wisconsin

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar